Antifer peut désigner :
 le cap d'Antifer, un cap de France situé en Normandie et s'avançant dans la Manche ;
 la valleuse d'Antifer, une petite vallée sèche de France situé en Normandie, non loin du cap éponyme ;
 le port du Havre-Antifer, un grand port maritime de France situé en Normandie, dans la Manche, non loin du cap éponyme et au nord du Havre.